Příjmení Holzknecht nese více různých osobností:

 Ignaz Holzknecht (1804–1886) – moravský a rakouský politik německé národnosti
 Robert von Holzknecht (1838–1918) – rakousko-uherský, respektive předlitavský státní úředník a politik
 Václav Holzknecht (1904–1988) – český klavírista, hudební vědec, hudební popularizátor, publicista, kritik, dramaturg, organizátor a pedagog